El Duque Luis Guillermo en Baviera (Schloss Tegernsee, 17 de enero de 1884 - Wildbad Kreuth, 5 de noviembre de 1968) fue un noble bávaro.

Vida

Luis Guillermo fue el hijo menor del Duque Carlos Teodoro de Baviera y su segunda esposa la Infanta María José de Portugal.

Por orden real del rey Leopoldo II, recibió el Gran Cordón de Leopoldo como regalo de bodas de una hermana en 1900. Sin embargo, el Príncipe tenía solo 14 años y hoy sigue siendo uno de los Grandes Cordones más jóvenes de la historia belga.

Se casó el 19 de marzo de 1917 con la Princesa Leonor Ana Lucía de Sayn-Wittgenstein-Berleburg, hija del Príncipe Francisco de Sayn-Wittgenstein-Berleburg y de su esposa, Julia Cavalcanti d'Albuquerque de Villeneuve. Leonor era la viuda del príncipe Otto Victor II von Schönburg, que cayó cerca de Reims en 1914 . El matrimonio quedó sin hijos.

El duque Luis Guillermo y su esposa emigraron de Alemania en 1938 para evitar ser arrestados por las SS. Huyeron a los Estados Unidos a través de Bélgica, donde su hermana mayor Isabel era reina. 

El duque era amigo del escritor Ludwig Thoma y promovió al coleccionista de música folclórica Kiem Pauli.

Cuando su esposa muere el 20 de febrero de 1965 adoptó a su sobrino-nieto (nieto de su hermana: María Gabriela): Max Emanuel de Baviera (padre de la princesa heredera Sofía de Liechtenstein).

Luis Guillermo murió el 5 de noviembre de 1968 en Wildbad Kreuth.

Bibliografía 
  Herzog Ludwig Wilhelm in Bayern, Die Jagd im Gebirg, Mayer Verlag, Munich, 1933 (reeditado en 1963).
  Ludwig Wilhelm in Bayern, academic.ru
  Genealogía de la familia de los reyes de Baviera - Casa de Wittelsbach

Nacidos en Tegernsee
Fallecidos en Baviera
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX
Duques en Baviera (título honorífico de los Wittelsbach)